Francesco Somaini (1795-1855) – scultore svizzero neoclassico
Francesco Somaini (1855-1939) – politico e imprenditore italiano
Francesco Somaini (1926-2005) – scultore italiano